Метида се може односити на:

 Метида (митологија), богиња у грчкој митологији
 Метис (сателит), Јупитеров сателит

Види још 

 Метис, вишезначна одредница